Thomas Joseph Preissing  (né le  à Arlington Heights dans l'Illinois, États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière

Distinctions

 Défenseur de l'année USHL en 1998
 Nommé dans l'équipe d'étoiles USHL en 1998
 Nommé dans l'équipe d'étoiles NCAA en 2003
 Étudiant et athlète de l'année NCAA en 2003
 Nommé dans l'équipe d'étoiles NCAA (Ouest) en 2003

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1997-1998|| Gamblers de Green Bay || USHL|| 56|| 8|| 13|| 21|| 30|| 4|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 1998-1999|| Gamblers de Green Bay || USHL|| 53|| 18|| 37|| 55|| 40 || 6|| 3|| 6|| 9|| 2
|-
| 1999-2000|| Tigers de Colorado College || WCHA|| 36|| 4|| 14|| 18|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Tigers de Colorado College  || WCHA|| 33|| 6|| 18|| 24|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Tigers de Colorado College  || WCHA|| 43|| 6|| 26|| 32|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Tigers de Colorado College  || WCHA|| 42|| 23|| 29|| 52|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Sharks de San José|| LNH|| 69|| 2|| 17|| 19|| 12|| 11|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2004-2005|| Krefeld Pinguine|| DEL|| 33|| 1|| 6|| 7|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Sharks de San José|| LNH|| 74|| 11|| 32|| 43|| 26|| 11|| 1|| 6|| 7|| 4
|-
| 2006-2007|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 80|| 7|| 31|| 38|| 18|| 20|| 2|| 5|| 7|| 10
|-
| 2007-2008|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 77|| 8|| 16|| 24|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 22|| 3|| 4|| 7|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Monarchs de Manchester|| LAH|| 14|| 2|| 4|| 6|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Avalanche du Colorado|| LNH|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Monsters du lac Érié||  LAH|| 49|| 9|| 22|| 31|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Barys Astana|| KHL|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| HC Bienne|| LNA||29 ||5 ||2 ||7 ||4 ||2 ||1 ||1 ||2 ||0 
|-
| 2012-2013|| Rögle BK || Elitserien|| 29|| 5|| 7|| 12|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| TPS Turku || SM-liiga|| 20 || 3 || 5 || 8 || 16 || - || - || - || - || -

| 326|| 31|| 101|| 132|| 78|| 42|| 3|| 12|| 15|| 14

Références 

Naissance en décembre 1978
Naissance à Arlington Heights (Illinois)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Gamblers de Green Bay
Joueur des Tigers de Colorado College
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur du Barys Astana
Joueur du HC Bienne
Joueur du Rögle BK
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché